Euripos (griechisch  „Meerenge“) steht für:

 Euripos, die Meerenge zwischen Euböa und dem griechischen Festland
 Euripos (Akarnanien), antike Stadt in Akarnanien
 ein Fluss in der Antike, der in das Schwarze Meer mündet, auch Astelephos genannt, der heutige Skurcha in Georgien

Siehe auch:
 Euripus